Tomáš Kudela (narozen 1965 v Praze) je výtvarník a hudebník žijící ve Švýcarsku.

Od dětství ho přitahovalo výtvarné umění (kresba, řezba, linoryt) a hudba. Se spolužákem Václavem Dvořákem se stali členy Jazzové sekce a společně s bratrem Alešem založili v roce 1978 hudební soubor Plkno. Byl přijat na SPŠ grafickou v Hellichově ul., avšak ve 3. ročníku bylo jeho studium ukončeno. Živil se jako myč oken, geodet, kameník, organizoval kulturní akce, působil ve skupině Jean Marais Salvation. V roce 1999 se přestěhoval do Švýcarska, kde žije a tvoří dodnes.

VÝSTAVY:

1986 Střelecký ostrov (Praha)

1989 Vinohradská tržnice (Praha)

1991 Česká Alternativa (New York)

1995 Divadlo Hudby (Praha)

2001 galerie Vreni (Uster)

2005 galerie Danandan (Zürich)

2016 Art Kolonie (Zürich)

2020 Galerie OPEN (Praha)

2023 Klubovna 2. patro (Praha)